Кампо Калдерон има више значења:

 Кампо Калдерон (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Калдерон, Блоке 517 (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику